Правило kʷetwóres — праиндоевропейский фонетический процесс, при котором ударение в трёхсложных словах вида é-o-X перемещалось на второй слог, что давало e-ó-X. Название — по результату этого процесса в слове kʷetwóres «четыре». Перемещению ударения предшествовал переход e> o в заударном слоге, например  > .

Примеры:
 >
 винительный падеж в единственном числе:
 из r-основ:  >  «сестру»
 из r/n-гетероклитик:  >  «руку»
 из s-основ:  >  «богиню зари»

Правило  было замечено ещё ранними исследователями, но привлекло широкое внимание гораздо позже — вероятно, начиная с 1985 года, когда на него сослался Гельмут Рикс (). Он также привлекал это правило для объяснения ударности ó-ступени в корне индоевропейского перфекта (предисловие к публикации 1998 года Lexikon der indogermanischen Verben, стр. 22), например,  >  ..

Моттауш () таким же образом объясняет ударность ó-ступени в аблауте праиндоевропейских имен.

Литература 
 G. Klingenschmitt Die Lateinische Nominalflexion (1992), p. 44.
 M. Kümmel, Stativ und Passivaorist (1996), p. 9.
 K.-H. Mottausch, Die idg. Nominalflexion und die o-Stufe HS 113 (2000).
 K.-H. Mottausch, Die thematischen Nomina im Idg. HS 114 (2001).
 H. Rix, sūdor and sīdus in: FS Knobloch (ed. Ölberg, 1985), p. 348
 K. Stüber, Die primären s-Stämme (2002), p. 24f.

Фонетические законы
Праиндоевропейский язык
Акцентология